Aiglun (Alpes-de-Haute-Provence)
 Aiglun (Alpes-Maritimes)